XYZ (anglická hudební skupina), anglická rocková hudební skupina, působící krátce v roce 1981
XYZ (americká hudební skupina), americká hardrocková hudební skupina působící v leteh 1986–1992 a od roku 2002, a též název jejího debutového alba z roku 1989